Пеньяфлор-де-Орниха () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 66,43 км². Население — 350 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 27 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Вальядолида